Il singolare femminile del torneo di tennis Rome Masters 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Jelena Dokić che ha battuto in finale Amélie Mauresmo 7-63, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Hingis (semifinali)
 Jennifer Capriati (secondo turno)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Amélie Mauresmo (finale)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Kim Clijsters (secondo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)

 Anke Huber (primo turno)
 Mary Pierce (primo turno)
 Assente
 Sandrine Testud (primo turno)
 Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Jelena Dokić (Campionessa)
 Barbara Schett (primo turno)
 Magüi Serna (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Rome Masters 2001